

Sigle 
 University of Queensland – università australiana

Codici 
 UQ – codice vettore IATA di O'Connor Airlines
 UQ – codice ISO 3166-2:AE di Umm al-Qaywayn (Emirati Arabi Uniti)

Altro 
 UQ – sigla del Fronte dell'Uomo Qualunque, partito politico italiano